El Bulevar de Los Mártires, o Boulevard, es un bulevar de sentido este y oeste localizado en una de las zonas más desarrolladas de la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 

El Bulevar de Los Mártires inicia desde la intersección con la Rotonda Jean Paul Genie en la Carretera a Masaya, frente al centro comercial Galerías Santo Domingo. El Bulevar atraviesa una de las zonas más ricas de la ciudad, empezando por El Residencial Las Cumbres, Residencial Puntaldia, Villas Italianas, Urbanización Madroños II, Villa Fontana, Villa Panamá hasta culminar en la Colonia Miguel Bonilla, de ahí el bulevar continúa al norte como la Avenida UNAN.

Barrios que atraviesa 
El Bulevar atraviesa el Residencial Puntaldia, Villas Italianas, Residencial Las Cumbres, Urbanización Madroños II, Villa Fontana, Villa Panamá y la Colonia Miguel Bonilla.

Véase también 
Carretera a Masaya
Pista Suburbana España

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
Mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Bulevares de Managua